Скок увис у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржана је 27. и 29. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену на Европском првенству 2010. у Барселони није бранио Александар Шустов из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичара из 23 земље.

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичари су биле подељени у дви групе по 16 такмичара. Квалификациона норма је износила 2,28 метара. Норму нико није прескочио, а 12 такмичара се пласирало у финале према резултату (кв)

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 21. Европског првенства на отвореном 1934—2012.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном